Stangenmagazin steht für:
 ein Munitionsmagazin in der Waffentechnik, siehe Magazin (Waffentechnik)#Stangenmagazin
 das Stangenlademagazin, einen Rohmaterialförderer bei Drehmaschine#Drehautomaten